Niantic peut désigner :
 Le Niantic, navire échoué à San Francisco, transformé en magasin puis en hôtel ;
 Niantic, une entreprise de jeux vidéo, dont le nom vient du navire ;
 Les Niantics, un peuple amérindien du Nord-Est des États-Unis ;
 Niantic, un village du comté de Macon dans l'Illinois, aux États-Unis.